Thönes oder Thoenes ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Thönes (1847–1895), deutscher evangelischer Theologe
 Christof Thoenes (1928–2018), deutscher Kunsthistoriker
 Fritz Thoenes (1891–1974), deutscher Pädiater
 Hans Willi Thoenes (1923–2006), deutscher Ingenieur, Chemiker und Umweltexperte
 Jo Thönes (* 1958), deutscher Jazzschlagzeuger und Komponist
 Sander Thoenes (1968–1999), niederländischer Journalist
 Wolfgang Thoenes (1929–1992), deutscher Pathologe

Siehe auch:
 Villa Thoenes in Radebeul